Värmdö kan syfta på:

 Värmdö – en ö i Stockholms skärgård
 Värmdö kommun – en kommun i Stockholms län
 Värmdö socken –  socken i Uppland
 Värmdö landskommun – en tidigare kommun i Stockholms län
 Värmdö församling – en församling i Värmdö kontrakt
 Värmdö kyrka – en kyrkobyggnad på Värmdölandet i Stockholms stift
 Värmdö distrikt – ett distrikt i Värmdö kommun och Stockholms län
 Värmdö kontrakt – ett kontrakt i Stockholms stift
 Värmdö skeppslag – ett tidigare skeppslag
 Värmdö-Evlinge – en tätort i Värmdö kommun
 M/S Värmdö – en färja
 S/S Värmdö – ett sänkt lastfartyg
 Värmdö HC – en ishockeyklubb
 Värmdö IF – en idrottsförening
 Värmdö sjöscoutkår – en scoutkår
 Nacka Värmdö Posten – en lokaltidning
 Värmdövägen –en väg i Stockholms och Nacka kommuner
 Värmdöleden (vandringsled) – en vandringsled